UFC 261: Usman vs. Masvidal 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 24 апреля 2021 года на спортивной арене "VyStar Veterans Memorial Arena" в городе Джэксонвилл, штат Флорида, США.

В главном бою вечера Камару Усман победил Хорхе Масвидаля нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В первом соглавном бою Роуз Намаюнас победила Чжан Вэйли нокаутом в первом раунде и завоевала титул чемпионки UFC в женском минимальном весе. Во втором соглавном бою Валентина Шевченко победила Жессику Андради во втором раунде техническим нокаутом и защитила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе.

Подготовка турнира 
Изначально организаторы планировали провести мероприятие в Сингапуре. Тем не менее, переговоры с правительством Сингапура провалились на фоне пандемии COVID-19, и тогда организаторы вернулись к их родной базе Лас-Вегаса. 15 марта, президент UFC Дейна Уайт объявил, что мероприятие будет перенесено в Джэксонвилл (штат Флорида), с полной вместимостью "15 000 поклонников UFC". Впервые после UFC 248 в марте 2020 года турнир будет проведён с полным залом зрителей (в январе UFC провел три мероприятия в Абу-Даби с ограниченным числом посетителей). Джэксонвилл также примет турнир UFC впервые после начала пандемии COVID-19 в мае 2020 года, с тех пор как организация начала проводить мероприятия только в Лас-Вегасе или Абу-Даби.

24 февраля 2021 года было объявлено, что на турнире запланирован титульный бой в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко и бывшей чемпионкой UFC в минимальном весе и в настоящий момент #1 в рейтинге женского наилегчайшего веса Жессикой Андради.

27 февраля 2021 года появилась информация, что UFC также нацелена на проведение ещё одного женского титульного поединка на турнире в минимальном весе между действующей чемпионкой Чжан Вэйли и бывшей чемпионкой Роуз Намаюнас, и что данный поединок вероятно станет заглавным для турнира.

Однако, 15 марта стало известно, что UFC запланировала на турнире третий титульный поединок, которым станет бой-реванш в полусреднем весе между действующим чемпионом Камару Усманом и Хорхе Масвидалем и именно этот бой станет заглавным событием турнира. Ранее бойцы встречались в июле 2020 года на турнире UFC 251 в Абу-Даби, когда Усман победил Масвидаля единогласным решением судей.

Изменения карда турнира 
Ожидалось, что на турнире состоится бой в легчайшем весе, в котором встретятся Марк Стригл и Джонни Муньос. Однако Стригл был удален из боя 24 марта по неизвестным причинам и заменен Джейми Симмонсом. В свою очередь, Симмонс также вышел 8 апреля по неизвестным причинам. В результате Муньос также был удален из карда турнира и будет перенесен на будущее событие.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джефф Молина vs. Аожи Цилэн
Выступление вечера: Камару Усман и Роуз Намаюнас

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
28 апреля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Тайрон Вудли (бывший #10) покинул рейтинг полусреднего веса (закончился контракт, не продлён)

Эл Яквинта (бывший #14) покинул рейтинг лёгкого веса (длительный простой без боёв)

Забит Магомедшарипов (бывший #3) покинул рейтинг полулёгкого веса (длительный простой без боёв)

Джереми Стивенс (бывший #10) покинул рейтинг полулёгкого веса (смена весовой категории, перешёл в лёгкий вес)

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC